Die Ewige Tabelle der 2. Liga ist eine statistische Auflistung aller Mannschaften, die seit 1974/75 in der jeweils zweithöchsten österreichischen Liga teilnahmen. Anfangs war dies die Nationalliga, ab 1975/76 hieß sie 2. Division, ab 1998/99 Erste Division, ab 2002/03 Erste Liga und seit der Saison 2018/19 schließlich 2. Liga.

Der Berechnung der Tabelle wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Der DSV Leoben nahm an 31 der bisher 44 Spielzeiten und damit mit Abstand am häufigsten an der zweiten österreichischen Spielklasse teil, zuletzt 2008/09. Insgesamt umfasst die Tabelle 87 Mannschaften, zuletzt kam in der Saison 2018/19 der SKU Amstetten, die zweite Mannschaft des FC Wacker Innsbruck und der SV Lafnitz neu hinzu.

Legende 
 Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins, mit dem er in der höchsten Liga antritt bzw. angetreten ist. Bei Fusionierungen/Umbenennungen zählt immer jener Name, mit dem der Verein aktuell spielt bzw. zuletzt spielte. Fett geschriebene Vereine nehmen 2019/20 an der 2. Liga teil.
 Land: Nennt das Bundesland.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Saisonen in der zweithöchsten österreichischen Liga.
 Spiele: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele.
 S: Nennt die Anzahl der Siege.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
 Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
 Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Punkte in der höchsten Liga auf Basis der 3-Punkte-Regel. Etwaige Punktabzüge werden dabei nicht berücksichtigt.
 Ø-Punkte: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen Meistertitel.
 derzeitige Liga: Nennt die Liga in der der Verein in der Saison 2019/20 spielt.
 Spielzeiten: Nennt die Spielzeiten, zu denen der Verein in der zweithöchsten Liga spielte.

Ewige Tabelle 
Stand: vor der Saison 2019/20

Siehe auch 
 2. Liga (Österreich)
 Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga (Österreich)

Einzelnachweise 

Zweite Liga Osterreich
!Ewige Tabelle 2. Liga